Die Qatar ExxonMobil Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 8. Januar 2011 in Doha stattfand. Sie waren Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Chennai die Aircel Chennai Open sowie in Brisbane das Brisbane International gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Nikolai Dawydenko, der im diesjährigen Finale gegen Roger Federer verlor. Dieser gewann somit nach 2005 und 2006 zum dritten Mal den Titel. Im Doppel waren Guillermo García López und Albert Montañés die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht zusammen an. Es siegten Marc López und Rafael Nadal, welche den Titel bereits im Jahr 2009 gewonnen hatten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.024.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.110.250 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Doha